Questa lista di montagne del Kosovo mostra la grande quantità di montagne presenti in Kosovo. La maggior parte del Kosovo è coperto da montagne da medio-alte ad alte. I monti del Kosovo appartengono al sistema delle Alpi Dinariche. La piana del Kosovo ha un'altitudine media di 550 m mentre la Metohija ha una media di 450 m.

Lista dei principali monti del Kosovo

Lista dei maggiori picchi del Kosovo 
Lista delle vette superiori a 2000 m

Con un asterisco: punto triplo di Albania, Kosovo and Montenegro.
Con due asterischi: punto triplo di Kosovo, Montenegro and Serbia.
Con tre asterischi: punto triplo di Albania, Kosovo and Macedonia.

Voci correlate
 Geografia del Kosovo
 Fiumi del Kosovo
 Laghi del Kosovo

Collegamenti esterni
 http://solair.eunet.rs/~s.ilic/planine.txt. Adopted with author's permission. Usato per le coordinate solamente.
 Greater Geographical Atlas of Yugoslavia, University Press "Liber", Zagreb, 1987.
 USAID/BHR/OFDA "Humanitarian Response Planning Map: Kosovo 1998", Scale 1:225.000, 18 novembre 1998, Seconda edizione

 
Kosovo